Фінал Кубка УЄФА 1972—1973 — фінал другого розіграшу Кубка УЄФА. Переможцем став англійський «Ліверпуль», що обіграв менхенгладбаську «Боруссію» із загальним рахунком 3-2 за сумою двох матчів.

Шлях до фіналу

Статистика матчів

Перша зустріч

Друга зустріч 

Підсумковий рахунок 3–2 на користь «Ліверпуля»

Посилання 
 Фінал Кубка УЄФА 1972-73 на сайті УЄФА 
 Статистика Кубка УЄФА 1972-73 на сайті RSSSF 

1973 у футболі
Фінали Кубка УЄФА
Події 10 травня
Травень 1973